Каламазу има више значења:
 Округ Каламазу (Мичиген)
 Каламазу (Мичиген)